Mužská dvouhra Lyon Open 2021 probíhala ve druhé polovině května 2021. Do singlové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo dvacet osm hráčů.  V sezóně 2020 se událost nekonala kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl francouzský tenista Benoît Paire, který zvolil start na souběžně hraném Geneva Open.

Vítězem se stal druhý nasazený Řek startující na divokou kartu Stefanos Tsitsipas, jenž ve finále zdolal Brita Camerona Norrieho po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal druhé turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Naopak Norrie odešel poražen i ze svého třetího finále.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2021
ATP Tour 2021